Linojo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Conium maculatum; o
 el nombre común de la planta Foeniculum vulgare.